Rudolf Bommer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bommer (Politiker) (1884–1953), österreichischer Politiker
 Rudolf Bommer, bekannt als Rudi Bommer (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer